de Roquefeuil, né vers 1228, mort en 1283, fut seigneur de Roquefeuil Versols cf. Maison de Roquefeuil (seconde race)). Il était fils naturel de , et de Ricarde de Bonvoisin et eut de sa relation:

  seigneur de Versols.

Naissance en 1228
Décès en 1283
Personnalité liée à l'Aveyron